Jméno a příjmení John Williams nosí více významných osobností:

 John Williams (* 1932) – americký hudební skladatel
 John Tudno Williams (* 1938) – velšský teolog
 John Williams (kytarista) (* 1941) – australský kytarista
 Jed Williams (John Ellis Dowell Williams; 1952–2003) – velšský novinář
 John Williams (rozhodčí) – americký fotbalový rozhodčí

Externí odkazy